Armand Niquille (1912-1996), peintre suisse ;
 Éléonore Niquille (1897-1957), écrivaine russe installée en Suisse ;
 Jeanne Niquille (1894-1970), historienne et archiviste suisse ;
 Martha Niquille (1954-), première présidente du Tribunal fédéral suisse ;
 Nicole Niquille (1956-),  guide de montagne et alpiniste suisse.

Homonymie de patronyme